

Persone
 Benjamin Frankel (1906-1973) – compositore britannico
 David Frankel (1959) – regista e sceneggiatore statunitense
 Leó Frankel, o anche Léo Fränkel (1844-1896) – politico ungherese
 Lois Frankel (1948) – politica e avvocato statunitense
 Mark Frankel (1962-1996) – attore cinematografico britannico
 Nat Frankel (1913-2006) – cestista statunitense
 Scott Frankel (1963) – compositore, direttore d'orchestra e pianista statunitense
 Wolfgang Bernhard Fränkel (1795-1851) – medico e scrittore tedesco

Personaggi immaginari
 Dottoressa Frankel – personaggio della serie televisiva Ugly Betty

Pagine correlate
 Fränkel